Бори́с Ку́дрин:
 Кудрин, Борис Иванович (род. 1934) — доктор технических наук, профессор МЭИ.
 Кудрин, Борис Николаевич (1898—1977) — советский лётчик-испытатель.